Bedrijf
 Weduwe Alexander Baert en Zoonen, voormalig Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het maken van wandtapijten

Personen met de achternaam Baert
 Arnold Baert, Zuid-Nederlands rechtsgeleerde en hoogleraar
 Arthur Baert, Belgisch notaris en politicus
 Barbara Baert, Belgisch kunsthistorica en hoogleraar
 Clovis Baert, Belgisch (hoofd)redacteur
 Dirk Baert, Belgisch wielrenner
 Frans Baert, Belgisch advocaat, rechter en politicus
 Gustaaf Baert, Belgisch politicus
 Ignace Baert, Belgisch zanger, pianist, componist en tekstschrijver
 Jacob Cornelisz. Baert, burgemeester van Alkmaar
 Jan Baert, Vlaams-Frans piraat
 Jan Baert, Belgisch uitgever en bestuurder
 Jeroen Baert, Belgisch advocaat en politicus
 Joseph Baert, Belgisch industrieel, verzetsstrijder en politicus
 Kevin Baert, Belgisch voetballer
 Marc Baert, Belgisch volksfiguur, pseudoniem van Antoon Constand Eduard Van Marcke
 Marnik Baert, Belgisch decorontwerper, acteur en toneelregisseur
 Nand Baert, Belgisch radio- en televisiepresentator
 Norman Baert, Belgisch acteur
 Patrick Baert, Belgisch socioloog en hoogleraar
 Peter Baert, Belgisch sportjournalist
 Stijn Baert, Belgisch econoom en hoogleraar

Nederlandse of Vlaamse achternaam